Netwerk (algemeen), een algemene beschrijving van wat een netwerk of web is
 Netwerk (praatprogramma), een voormalig praatprogramma van Mies Bouwman van de AVRO uit 1978
 Netwerk (televisieprogramma), een voormalige actualiteitenrubriek van de Nederlandse publieke omroep (1996-2010)
 Netwerk (tijdschrift), een Vlaams computertijdschrift